Hammerheart:
 Hammerheart — альбом шведской группы Bathory.
 Hammerheart Records — нидерландский независимый лейбл звукозаписи.